Die Liste der luxemburgischen Fußballnationalspielerinnen gibt eine Übersicht über alle Spielerinnen, die seit dem ersten offiziellen Länderspiel der luxemburgischen Fußballnationalmannschaft der Frauen am 18. November 2006 für diese eingesetzt wurden. Bis zum 13. November 2022 bestritt die Auswahl 69 Länderspiele und es kamen insgesamt 110 Spielerinnen zum Einsatz.

Weblinks 
 fussball-lux.lu

Luxemburg Frauen
!Nationalspielerinnen
!
Frauensport in Luxemburg